Bauhinia Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Bauhinia Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Bauhinia Creek (O’Shannassy River), Nebenfluss des O’Shannassy River (Gregory River) in Queensland
 Bauhinia Creek (Western Australia), Fluss in Western Australia